Spring Valley Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Spring Valley Township (Dallas County, Iowa)
 Spring Valley Township (Monona County, Iowa)
 Spring Valley Township (Kansas)
 Spring Valley Township (Minnesota)
 Spring Valley Township (North Dakota)
 Spring Valley Township (Ohio)
 Spring Valley Township (South Dakota)